{{Taxobox
| name = Aleochara inexpectata
| image file = Aleochara inexpectata.jpg
| image title = Aleochara inexpectata
| image descr = Aleochara inexpectata
| regnum = Животные
| phylum       = Членистоногие
| classis      = Насекомые
| infraclassis = Крылатые насекомые
| superordo    = 
| ordo         = Жесткокрылые
| subordo      = Разноядные жуки
| infraordo    = Стафилиниформные
| superfamilia = Стафилиноидные
| familia = Стафилиниды
| familia_authority =
| subfamilia = Aleocharinae 
| subfamilia_authority =
| tribus = Aleocharini| genus = Aleochara 
| genus_authority =
| species = Aleochara inexpectata| latin = 
| wikispecies = Aleochara inexpectata
| section name =Типовой вид
| section text =

| itis =
| ncbi =
}}Aleochara inexpectata  — вид коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae. Канада.

 Распространение 
Канада (Новая Шотландия и Саскачеван), США  (Висконсин, Мичиган).

 Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Усики 11-члениковые. Передние, средние и задние лапки 5-члениковые (формула 5-5-5). Нижнечелюстные щупики состоят из 4 члеников (с 5-м псевдосегментом), а нижнегубные — из 3 (с 4-м псевдосегментом). Активны c мая по октябрь. 
Вид был впервые описан в 1984 году, а его валидный статус подтверждён в 2016 году канадскими энтомологами Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Laurentian Forestry Centre, Онтарио, Канада) и Дэвидом Ларсоном (David J. Larson'').

Примечания

Литература 
 
  doi: 10.3897/zookeys.573.7016

Ссылки 
 
 
Aleochara
Насекомые Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Животные, описанные в 1984 году